So Big (roman), een roman van Edna Ferber
So Big (1924), een film uit 1924
So Big! (1932), een film uit 1932
So Big (1953), een film uit 1953
So Big (Iyaz), een single van Iyaz